Ибряево — название населённых пунктов в Оренбургской области России:

 Ибряево — село, Преображенский сельсовет Красногвардейского района.
 Ибряево — село, Мордово-Добринский сельсовет Северного района.